Ефим Константинович Золотарев(1876, г. Белгород, Российская Империя — после 1934) — актёр, шашечный композитор. После переезда в Харьков (1903) окончил драматическую студию, работал актером в городских театрах. В 1918-20 — на хозяйственной работе, затем — на физкультурно-спортивной работе. Член Харьковской шахматно-шашечной секции и председатель квалификационной комиссии. Как проблемист дебютировал 1903 в летнем приложении журнале «Нива» (Санкт-Петербург), в 1910 году в конкурсе этого журнала стал призёром. Автор первой шашечной книги на украинском языке «Дамкова задача» (Харьков, 1933), которая содержала исторические сведения о жанре шашечных задач и 62 позиции 28-ми шашечных композиторов. Впоследствии его имя исчезло из прессы. Дальнейшая судьба неизвестна.

Библиография 
Золотарьов Є. К. Дамкова задача/Є. К. Золотарьов. — 1933

Литература 
Рудницький Г. А. ЗОЛОТАРЬО́В Юхим Костянтинович//Енциклопедія Сучасної України, http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16958

Шашечные композиторы СССР
Шашечные композиторы Российской империи